Ireneusz Jesionek (1949–2014) – pilot sportowy
 Jan Jesionek (1925–2008) – polityk, senator II kadencji
 Janusz Jesionek (1945–) – dyplomata, działacz piłkarski
 Wiktor Jesionek (1879–1939) – powstaniec śląski, działacz społeczny